Особняк Спановского — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас дом не используется.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 26.06.1989 № 130 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 49-Чг под названием Особняк Спановского. 

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «охранной зоне» (отдельная зона данного памятника), согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Усадебный дом был построен в 19 веке в предместье Ковалёвка и принадлежал Василию Константиновичу Спановскому из дворянского рода.

Дом с ограждением и хозяйственным зданием-каретником, которые составляют единое художественное целое. Ограждение и каретник не сохранились. Одноэтажный деревянный срубной дом, прямоугольный в плане с типовыми 5-оконным фасадом, украшен двумя шлемообразными декоративными фронтонами над боковыми окнами. Главный вход с восточной стороны в виде живописного портала, а хозяйственный вход — с противоположного дворового фасада, где по оси дома, перпендикулярной улице, сохранилась открытая веранда-терраса — составляющий элемент жилья. Дом имеет анфиладное планирование с симметрическим размещением комнат вокруг гостиной и столовой. Дом является изысканным примером деревянного строительства в стиле модерн.

Сейчас дом не используется и находится на балансе управления коммунальной собственности Черниговского областного совета.

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 489 НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА ВУЛИЦЯ 
 СЬОГОДНІ ОБСТЕЖАТЬ ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ «ОСОБНЯКА СПАНОВСЬКОГО» 

Памятники архитектуры Чернигова